Die German Football League 2016 war die 38. Saison der German Football League (GFL), der höchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Die GFL-Saison 2016 ging von Mitte April bis Anfang September. Der regulären Saison schlossen sich die Play-offs an, die am 8. Oktober mit dem Endspiel um den German Bowl XXXVIII zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den New Yorker Lions endeten. Die Lions gewannen mit 31:20 und sicherten sich damit ihre elfte Meisterschaft.

Modus 
Grundsätzlich treten insgesamt 16 Mannschaften in zwei getrennten Gruppen an (jeweils acht in der GFL Nord und in der GFL Süd). Jede dieser Gruppen trägt ein Rundenturnier aus, bei dem je zwei Mannschaften zweimal aufeinandertreffen, wobei jedes Team einmal Heimrecht genießt. Nach jeder Partie erhält die siegreiche Mannschaft zwei und die besiegte null Punkte. Bei einem Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. Die Punkte des Gegners werden als Minuspunkte gerechnet. Nach Beendigung des Rundenturniers wird eine Rangliste ermittelt, bei der zunächst die Anzahl der erzielten Punkte entscheidend ist. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Nach den Rundenturnieren kämpfen die jeweils besten vier Mannschaften in einer Play-off-Runde um die deutsche Meisterschaft. Die jeweils letzten Teams der beiden Gruppen kämpfen in einer Relegation um den Klassenerhalt.

In den Play-offs um die Meisterschaft wird über Kreuz gespielt. Das heißt, der Gruppenerste spielt gegen den Vierten der jeweils anderen Gruppe in einem Viertelfinale. Entsprechend spielt der Gruppenzweite gegen den Dritten der jeweils anderen Gruppe. Hierbei genießen die Gruppenersten und -zweiten jeweils Heimrecht. Die siegreichen Teams treten in Halbfinals so gegeneinander an, dass der Sieger aus Gruppe A oder der Vierte aus Gruppe B auf den Zweiten aus Gruppe B oder den Dritten aus Gruppe A trifft. Das im Rundenturnier besser platzierte Team genießt jeweils Heimrecht. Die Sieger der beiden Halbfinals treten im German Bowl XXXVIII gegeneinander an.

In der Relegation spielt der Gruppenletzte der GFL Süd gegen den Meister der GFL2 Süd in einem Hin- und Rückspiel, wobei jedes Team einmal Heimrecht genießt. Entsprechend tritt der Letzte der GFL Nord gegen den Meister der GFL2 Nord an. Der jeweilige Sieger aus Hin- und Rückspiel qualifiziert sich für die GFL, der Verlierer tritt in der Folgesaison in der GFL2 an.

Teams 

In der Gruppe Nord nahmen die folgenden Teams teil:
 Berlin Adler
 Berlin Rebels
 Dresden Monarchs
 Düsseldorf Panther
 Hamburg Huskies
 Hildesheim Invaders (Aufsteiger aus der GFL2 Nord)
 Kiel Baltic Hurricanes
 New Yorker Lions (Meister der GFL Nord 2015 und Sieger des German Bowl XXXVII)

Da in der Saison 2015 in der Gruppe Nord nur sieben Mannschaften antraten, fand keine Relegation statt. Der erste der GFL2 Nord, die Hildesheim Invaders, war damit direkt für die höchste Spielklasse qualifiziert.

In der Gruppe Süd nahmen die folgenden Teams teil:
 Allgäu Comets
 Frankfurt Universe (Aufsteiger aus der GFL2 Süd)
 Marburg Mercenaries
 Munich Cowboys
 Rhein-Neckar Bandits
 Saarland Hurricanes
 Schwäbisch Hall Unicorns (Meister der GFL Süd 2015)
 Stuttgart Scorpions

Für Frankfurt Universe war es die erste Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Da die Franken Knights für die Relegationsspiele zurückzogen, qualifizierte sich Zweitligameister Frankfurt kampflos für die Saison 2016. Gleichzeitig war dies seit dem Ende der Frankfurter Löwen das erste Mal, dass Frankfurt in der ersten deutschen Football Liga vertreten war.

Saisonverlauf 
Die reguläre Saison begann am 16. April mit der Begegnung zwischen Südmeister Schwäbisch Hall und Aufsteiger Frankfurt, in der sich die Unicorns knapp durchsetzen konnten. Zwei Wochen später stieg die Nordgruppe ebenfalls mit einem Sieg des Spitzenreiters aus dem Vorjahr in die Saison ein: Braunschweig feierte einen deutlichen Auswärtssieg bei den Hamburg Huskies.

Gruppe Nord

Spiele

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:  = Qualifikation für die Play-offs;  = RelegationKiel gewann den direkten Vergleich gegen die Berlin Rebels

Gruppe Süd

Spiele

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:  = Qualifikation für die Play-offs;  = RelegationDie Saarland Hurricanes gewannen den direkten Vergleich gegen die Allgäu Comets

Relegation

Nord 
Die Düsseldorf Panther trafen in der Relegation auf die Cologne Crocodiles, den Meister der GFL2 Nord.

Süd 
Im Süden mussten die Rhein-Neckar Bandits in die Relegation und trafen dort auf die Ingolstadt Dukes, die sich in der GFL2 Süd durchsetzen konnten.

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

German Bowl

Statistik

Erfolgreichste Scorer, reguläre Saison

Zuschauerzahlen 

Angaben laut gfl.info

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

American-Football-Saison 2016